«Сёгун» () — роман-эпопея американского писателя Джеймса Клавелла, оконченный в 1975 году. Роман написан в жанре исторического романа и повествует о судьбе английского морского штурмана, который первым из своих соотечественников оказался в Японии XVII века. В романе красочно описываются исторические и политические события в Японии того времени. В 1980 году по роману снят одноимённый мини-сериал. На русский язык роман перевёл Николай Ерёмин.

Сюжет 
Джон Блэкторн (John Blackthorne), английский штурман в составе команды голландского корабля, попадает в Японию XVII века, опекаемую на тот момент времени португальцами, которые стараются не допускать в страну других европейцев. Изначально оказавшись в очень затруднительном положении пленника и чудом избежав смерти он, постепенно познавая культуру Страны восходящего солнца, становится правой рукой (хатамото) одного из даймё — Торанаги. Обладающий ценными знаниями о мире, недоступными жителям изолированной от внешнего мира Японии тех времён, и обладающий острым умом штурман поневоле оказывается втянут в борьбу за власть между могущественными японскими феодалами. Слово «сёгун» означает должность военачальника империи, фактически правителя государства, так как власть императора была чисто формальной.

Герои 
У многих героев романа были исторические прототипы.

Джон Блэкторн (Блэксорн), герой романа Джеймса Клэйвела «Сёгун», имел реального исторического прототипа, английского моряка Уильяма Адамса (1564—1620), который попал в Японию в 1600 г., отправившись двумя годами ранее в экспедицию через Магелланов пролив на голландском судне «Лифде» («Милосердие»). Когда корабль разбился на острове Кюсю, Адамс также был заключён в тюрьму в Осаке по ложному навету иезуитов, но вскоре был освобождён и впоследствии пользовался немалым расположением Токугавы Иэясу, для которого он выстроил корабль европейского типа. Уильям Адамс умер в 1620 г., прожив в Японии 20 лет, заведя здесь вторую семью и так и не вернувшись на родину, в Англию. Впоследствии в честь него в Токио (Эдо) назван был квартал Андзин-тё, а сын его (от японки) Джеймс в 1636 г. выстроил в честь отца поминальный храм.

 Ёси Торанага — Токугава Иэясу (1543—1616);
 Ёси Судара — Токугава Хидэтада (1579—1632)
 Ёси Нага — Токугава Нобуёси (1583—1603)
 Исидо — Исида Мицунари (1561—1600)
 Осиба —  (1569—1615)
 Яемон — Тоётоми Хидэёри (1593—1615)
 Джон Блэкторн — Миура Андзин / Уильям Адамс (1564—1620)
 Винг — Ян Йостен ван Лоденстейн (1560—1623)
 Тода Марико —  (1563—1600)
 Тода Хиро-матсу «Железный кулак» — Хосокава Фудзитака (1534—1610)
 Тода Бунтаро — Хосокава Тадаоки (1563—1646)
 Тода Саруйи — Хосокава Тадатоси (1586—1641)
 Города — Ода Нобунага (1534—1582)
 Накамура — Тоётоми Хидэёси (1536—1598)
 Акэти Йинсаи — Акэти Мицухидэ (1528—1582)
 Мартин Альвито —  (1561/1562 — 1633/1634)

Создание 
Клавелла вдохновила на написание романа строчка из книги, которую он читал дочери: «В 1600 году англичанин отправился в Японию и стал самураем».

Первый вариант произведения состоял из 2300 страниц, и Клавелл с помощью своего редактора Германа Голлоба сократил его до 1700 страниц. Книга стала бестселлером и вызвала интерес западного читателя к японской культуре и истории.

Клавелл не был первым, кто романизировал историю Уильяма Адамса. До него  в 1861 году выпустил книгу «Уилл Адамс — первый англичанин в Японии. Романтическая биография» (англ. Will Adams, The First Englishman in Japan: A Romantic Biography). Никогда не посещая Японии, Далтон соединил в своём произведении романтизированные представления об Азии викторианской Англии. 

В книге 1931 года «Штурман» (англ. The Needle-watcher) Ричард Блэйкер (англ. Richard Blaker) попытался демифологизировать образ Адамса и создать точную историческую работу. Книга «Лоцман и Сёгун» (англ. Pilot and Shōgun)  представляет собой собрание происшествий из жизни Уилльяма Адамса. 

Также о мореплавателе писали Роберт Лунд «Даиши-сан» (1960) и  «Господин Золотого веера» (англ. Lord of the Golden Fan) (1973), где Адамс представлен раскрепощённым соблазнителем, искателем свободы на Востоке вопреки многочисленным препятствиям.

Примечания

Ссылки 

 Книга на сайте издательства
 Learning from SHOGUN: Japanese History and Western Fantasy

Романы 1975 года
Исторические романы о XVII веке
Книги о Японии
Книги о самураях
Романы Джеймса Клавелла
Романы-эпопеи